Die Diamond Nine / Dynamic Treviso Open 2014 waren das 134. Turnier der Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie fanden vom 11. bis 13. Dezember 2014 im BHR Treviso Hotel in Treviso statt und wurden in der Disziplin 9-Ball ausgetragen.

Der Niederländer Nick van den Berg, der mit den Treviso Open 2013 und den Italian Open 2014 die beiden vorherigen Euro-Tour-Turniere in Treviso gewonnen hatte, gewann das Turnier durch einen 9:3-Sieg im Finale gegen seinen Landsmann Niels Feijen. Kevin Becker schied als bester Deutscher im Halbfinale gegen van den Berg aus, der beste Österreicher, Albin Ouschan, unterlag Feijen im Viertelfinale.

Der 14-jährige Russe Fjodor Gorst erreichte als einer der bislang jüngsten Spieler die Finalrunde eines Euro-Tour-Turniers, verlor aber im Sechzehntelfinale gegen Roman Hybler.

Finalrunde 
Ab dem Sechzehntelfinale werden die Spiele im K.-o.-System ausgetragen. Die 32 Teilnehmer dieser Runde werden im Doppel-K.-o.-System ermittelt.

Weblinks 
 Offizielle Website
 Treviso Open 2014 auf azbilliards.com

Einzelnachweise 

Euro-Tour
Poolbillardveranstaltung 2014
Billardturnier in Treviso